Fission bezeichnet:
 Kernspaltung, die Spaltung von Atomkernen
 Schizotomie, die Teilung einzelliger Lebewesen in zwei gleiche Teile
 Fission (Band), eine schwedische Metal-Band

Sonstiges:
 Fission Wall, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika